13-й чемпионат Африки по тхэквондо прошёл с 6 по 8 мая 2014 года в Тунисе. В ходе данного первенства было разыграно 16 комплектов наград. Чемпионат Африки стал одним из рейтинговых соревнований в рамках квалификационного отбора на летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

По итогам первенства обладателем первого места в медальном командном зачёте стала сборная Египта. Спортсмены этой страны завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медали, при этом по общему количеству медалей впереди всех оказались тхэквондисты из Кот-д’Ивуар, ставшие обладателями 13-ти наград различного достоинства.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Система начисления рейтинговых очков

Ссылки 
 Результаты чемпионата 

Май 2014 года
Тхэквондо
2014
Чемпионаты Африки в Тунисе
Чемпионаты Африки в 2014 году